«Торпе́до» — футбольный стадион в Могилёве, Белоруссия. Стадион местного клуба «Днепр-Могилёв». Максимальная вместимость — 3560 человек.

История 
Стадион был построен в 1960 году. Входит в состав спортивного комплекса «Торпедо» (ранее назывался «Кировец»). На территории комплекса расположены: стадион, спортивный зал, теннисные корты, хоккейная коробка, футбольное поле, роликобежный стадион, лыжероллерная трасса. 

«Торпедо» имеет одну крытую трибуну, натуральное травяное покрытие поля. Установлены мачты освещения, которые в настоящее время не функционируют.

Примечания

Ссылки 
 Страница стадиона на сайте ФК «Торпедо»

Стадионы Могилёва
Футбольные стадионы Белоруссии